Победители турнира-2010 -  Марк Лопес /  Рафаэль Надаль.

Сеянные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Финал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Первый раунд)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиньяк (Четвертьфинал, снятие с турнира)
  Симон Аспелин /  Пол Хенли (Полуфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Первый раунд)
  Кристофер Кас /  Дик Норман (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

BNP Paribas Open 2010